Fresser steht für:

 ein Jungtier beim Rind, siehe Hausrind #Fresser

 Fresser (Gemeinde Heiligenblut), Ort bei Heiligenblut am Großglockner, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

Siehe auch